Фёдор Влади́мирович Шидло́вский  (до 1677 — ок. 1719) — представитель шляхетского рода Шидловских, генерал-майор армии Петра I.

Изюмский полковник, участвовал в кампаниях Северной войны, сражался при Эрестфере (1701). С 1706 года — бригадир и одновременно Харьковский полковник. Участвовал в подавлении Булавинского восстания (1708). После победы под Полтавой (1709) Пётр I даровал ему чин генерал-майора.

Участвовал в русско-турецкой войне, вскоре вступил в конфликт с царским фаворитом А. Д. Меншиковым. 23 апреля 1711 года, по приказанию царя, арестован. После проведенного следствия, нашедшего донос основательным, приговорён к лишению чинов и конфискации всех имений.

Через некоторое время возвращён к службе в чине генерал-майора. Владел крупными наделами на территории будущей Харьковской губернии, включавшими имение Всехсвятское (ныне Старый Мерчик). Их унаследовал племянник Лаврентий Иванович Шидловский.

Источник 
 Федор Владимирович Шидловский ум. 1719.
 История Харьковского слободского казацкого полка.

Фёдор Владимирович
Изюмские полковники
Генерал-майоры России
Генералы (Русское царство)